Friedrich Lucae ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Lucae (Geistlicher) (1644–1708), schlesischer Geistlicher und Chronist
 Friedrich Lucae (Jurist) (1815–1859), deutscher Jurist und Schriftsteller